Casa Ugalde, habitatge unifamiliar a Caldes d'Estrac declarat bé cultural d'interès nacional 
 Biografies:
 Antonio Ugalde García (Esplugues de Llobregat, 1976), jugador d'handbol 
 Cristian Ugalde i García (Barcelona, 1987), jugador d'handbol 
 Delphine Ugalde (París, 1829 - 1910), soprano francesa 
 Evelyn Ugalde (San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica, 1975), periodista, escriptora, editora i promotora cultural 
 Marguerite Ugalde (1862 - 1940), concentrant d'òpera i opereta